Un lobe peut être :

Architecture 
 lobe (art), encadrement de baie, en pierre de taille, en forme de dentelle, découpé en nombre impair, divisé en compartiments, en usage comme ornement de certains arcs et rosaces dans l’architecture Mauresque et dans le style Gothique

Anatomie 
 lobe (anatomie), partie importante d'un organe : les lobes du cerveau, les lobes du foie, les lobes pulmonaires, le lobe de l’oreille, etc
 lobe (cerveau), division de la surface des deux hémisphères du cerveau

Botanique 
 lobe (botanique), séparation entre parts d'un pétale ou d'une feuille.

Génétique 
 lobe, le nom d'un mutant de drosophile ayant des yeux lobés, de taille plus ou moins grande

Géographie 

 Le lobe d'un méandre est la partie intérieure du méandre, correspondant à l'espace enserré par l'arc de cercle formé par ledit méandre.

 Lobe est un village du Cameroun situé dans la commune de Toko.
 Lobe est une localité du Cameroun située dans l'arrondissement d'Ekondo-Titi

Physique 
 lobe, le faisceau tridimensionnel d'une antenne dans lequel les ondes électromagnétiques sont émises

Astronomie
 lobe radio, structure à grande échelle d'une radiogalaxie émettant seulement des ondes radios.

Patronyme 

 Iwiyè Kala-Lobè, journaliste et chroniqueur camerounais.
 Suzanne Kala Lobe (1953-), journaliste, éditorialiste et militante camerounaise.